ETF est un sigle, qui signifie :
 European Training Foundation (en français, Fondation européenne pour la formation), une des agences de l'Union européenne ;
 European Transport workers’ Federation (en français, Fédération européenne des travailleurs des transports) ;
 Entrepreneur de travaux forestiers ;
 exchange-traded fund (en français, fonds négocié en bourse) ;
 electron-transferring flavoprotein, (en français, flavoprotéine de transfert d'électrons) ;
 Eurovia Travaux Ferroviaires, la filiale ferroviaire d'Eurovia ;
 Escape the Fate, un groupe de musique metal originaire des États-Unis ;
 échographie trans-fontanelle ;
 Engie Thermique France, société par actions simplifiée, filiale de production d'électricité du groupe Engie.